Okręty podwodne typu Glauco – nazwa dwóch typów okrętów podwodnych Regia Marina:
 Okręty podwodne typu Glauco (1903) – typ okrętu podwodnego z początku XX wieku
 Okręty podwodne typu Glauco (1932) – typ okrętu podwodnego z okresu międzywojennego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy włoskich okrętów